Le nom Pierrick Cros peut faire référence à 
 Pierrick Cros, un footballeur français né le , gardien de but ;
 Pierrick Cros, un footballeur français né le , défenseur.